Тампакој има више значења:

 Тампакој (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тампакој, Гарзас Бланкас (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику